Моносзон — еврейская патронимическая фамилия.

Известные носители:
 Моносзон, Абрам Исаакович (1914—2007) — художник.
 Моносзон, Лев Исаакович (1897—1967) — русский поэт и немецкий эстрадный певец.
 Моносзон, Леон (1892—1943) — французский шахматист российского происхождения.
 Моносзон, Монос Исаакович (1907—1989) — живописец.
 Моносзон, Наум Абрамович (1913—1998) — советский инженер-электрофизик.
 Моносзон, Соломон Меерович (более известен под фамилией Шварц; 1883—1973) — российский общественный и политический деятель, революционер, литератор.
 Моносзон, Эле Исаевич (1908—1987) — советский педагог, академик АПН СССР (1968).